Com a pebre es coneix una gran varietat de plantes, el fruit de les quals s'empra molt com a espècia coent en la gastronomia:

 per antonomàsia, qualsevol de les espècies del gènere Piper, el pebre del Vell Món, en especial:
 Pebre (Piper nigrum), la més estesa d'aquestes espècies, de la qual s'extreu el pebre negre, blanc, rosa i verd.
 el pebre bengàlic o pebre llarg, Piper longue, d'origen índic i poc usada;
 el pebre de Java o pebre de Cubeba, Piper cubeta, emprada tradicionalment com a medicament;
 el pebre de Guinea, Piper guineense;
 el pebre índic, Piper betel;
 diverses espècies americanes, que els conqueridors confongueren amb el desitjat pebre oriental:
 el pebre de Jamaica o pebre dioic, dita allspice en anglès per la seva rica aroma, reminiscent del clau i la canyella;
 el pebre fals (Schinus molle)
 el pebre del Brasil o aroeira, Schinus terebinthifolius, aquest i el pebre fals (Schinus molle) en realitat són parents del pistatxo i el llentiscle;
 el pebre de Caiena o pebre roig, el pols molt dels fruits secs de diverses espècies de chiles picants;
 diverses espècies del Vell Món sense relació amb Piper:
 el pebre africà, pebre d'Etiòpia o pebre malagueta, Xylopia aethiopica;
 el pebre de Sichuan o pebre sansho, Zanthoxylum piperitum, nativa de l'Extrem Orient, les llavors de la qual torrades i moltes s'empren com a condiment;
 el pebre de Tasmània, Tasmannia lanceolata, un arbre natiu d'Oceania les baies i fulles del qual tenen una intensa aroma;
 l'arbre de baia de pebre, Cryptocarya obovata, el fruit del qual és similar en aspecte al pebre de Tasmània, però tòxic per a l'ésser humà;
 el pebre aquàtic, Persicaria hydropiper (sin. Polygonum hydropiper), una herba de les illes britàniques les fulles de la qual tenen un intens gust picant;
 el pebre dels monjos o Aloc, Vitex agnus-castus, un arbust la drupa del qual s'emprà medicinalment;
 el pebre de muros o sempreviva picant, Sedum acre, una planta suculenta ornamental.

 també s'anomena pebre o pebrot els fruits d'una altra família de plantes solanàcies del gènere Capsicum. Vegeu pebrotera. La més important és Capsicum annuum. El pebre vermell, és en realitat el fruit dessecat i triturat de la pebrotera i el seu nom prové de l'època del descobriment d'Amèrica.